Dragon Fighter peut désigner :
 Dragon Fighter, un film sorti en 2003 ;
 Dragon Fighter, un jeu vidéo sorti en 1990.